Tavernola ima više značenja:
 Tavernola (Benevento)
 Tavernola (Fođa)
 Tavernola (Salerno)